Капюрон () — французская фамилия. Известные носители:

 Капюрон, Жозеф (1767—1850) — французский врач-акушер.
 Капюрон, Рене Поль Ремон (1921—1971) — французский ботаник.